The Legacy (álbum) - da banda Testament
The Legacy (wrestling profissional) - grupo de wrestling
The Legacy (filme) - dirigido por Richard Marquand

Desambiguação